«Fakarava» puede referirse a:

 Fakarava, atolón que forma parte del archipiélago Tuamotu, de la Polinesia Francesa.
 Fakarava, comuna de la Colectividad de ultramar de Polinesia Francesa.
 Fakarava, comuna asociada de la Colectividad de ultramar de Polinesia Francesa, que forma parte de la comuna de Fakarava.